Der Space Launch Complex 5 (SLC-5, gesprochen „Slick Five“) ist ein inaktives Startgelände auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA.

Von hier wurden zwischen 1962 und 1994 insgesamt 69 Scout-Raketen gestartet. Die meisten Satelliten wurden mit diesen Raketen auf Umlaufbahnen im Low und Medium Earth Orbit gebracht.

Startliste

Weblinks 
 

Space Launch Complex 05
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Raumfahrt der Vereinigten Staaten